

Cinema 
 Rusty il selvaggio (Rumble Fish) – film del 1983 diretto da Francis Ford Coppola

Letteratura 
 Rusty il selvaggio (Rumble Fish) – romanzo di S. E. Hinton del 1975

Musica 
 Rumble Fish – traccia dell'album Home dei Sevendust del 1999
 Rumble Fish – singolo dei Do As Infinity del 2000